Buchholz peut désigner :

Toponymes

Allemagne 
 Buchholz, commune de la Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Schaumbourg ;
 Buchholz, village du Brandebourg dépendant de la municipalité de Pritzwalk ;
 Buchholz, commune de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale , dans l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois ;
 Buchholz, commune du Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement de Dithmarse ;
 Buchholz, commune du Schleswig-Holstein, dans l'arrondissement du duché de Lauenbourg ;
 Buchholz, commune de la Thuringe, dans l'arrondissement de Nordhausen ;
 Buchholz (Aller), commune de la Basse-Saxe, dans l'arrondissement de la Heide ;
 Buchholz in der Nordheide, ville de la Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Harburg ;
 Buchholz (Westerwald), commune de la Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Neuwied ;
 Französisch Buchholz, quartier de Berlin.

Belgique
 Buchholz, un village de la commune belge germanophone de Bullange.

Patronymes 
 Bernhard Buchholz (1870-1954), homme politique allemand
 Butch Buchholz (né en 1940), joueur de tennis américain
 Clay Buchholz (né en 1984), joueur de baseball américain
 Fedor Vladimirovitch Buchholz (1872-1924), botaniste polonais
 Francis Buchholz (né en 1954), musicien
 Friedrich Buchholz (1768-1843), historien et sociologue allemand
 Horst Buchholz (1933-2003), acteur allemand
 Karl Karlovitch Buchholz (1765-1828), major-général russe, au cours des Guerres napoléoniennes
 Max Buchholz (1875-1956), inventeur du relais Buchholz
 Otton Ivanovitch Buchholz (1770-1831), Major-général russe, au cours des guerres napoléoniennes
 Reinhold Wilhelm Buchholz (1837-1876), herpétologiste et carcinologiste prussien
 Sabrina Buchholz (née en 1980), biathlète allemande
 Taylor Buchholz (né en 1981), joueur de baseball américain

Divers 
 Le 
 Le 
 , forêt domaniale de Sarreguemines.
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme